

Patronyme 
Cressent est un nom de famille français ; il est surtout localisé en Normandie, principalement en Seine-Maritime. Il est notamment porté par : 

 Charles Cressent (1685–1768), maître ébéniste ; 
 François Cressent (1663–1755), sculpteur français ;
Anatole Cressent (1824-1870), avocat français, à l'origine du concours de composition musicale pour le « prix Cressent ».

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand